Шкло — розмовна назва скла.

Топонім 

 Шкло — річка в Україні, права притока Сяну.
 Шкло — селище міського типу Яворівського району Львівської області.
 Шкло — санаторій поблизу селища міського типу Шкло.
 Шкло-Старжиська — залізнична станція поблизу селища міського типу Шкло.

Примітки